Karl Koller pode se referir a:
Karl Koller (médico) (ou Carl Koller)
Karl Koller (general)
Karl Koller (futebolista)

Desambiguações de antropônimos